DDK ist eine Abkürzung für:
 Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra, ein ungarischer Fernwanderweg
 Deutsches Dan-Kollegium
 Deutsches Dan-Kollegium (DDR)
 Driver Development Kit, eine Bezeichnung für Software Development Kits für Gerätetreiber
 Dynamische Differenzkalorimetrie, ein physikalisches Analyseverfahren, engl.: DSC

DDK